Municipio de Matthews puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Matthews (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Faulkner.
 Municipio de Matthews (condado de Chatham, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Chatham.